Oostamazonevuuroog
 Swainsons vuuroog
 Tapajósvuuroog
 Westelijke vuuroog
 Witschoudervuuroog